Gladiators Software — небольшая компьютерная фирма, расположенная в городе Ульяновске.

Деятельность 
Главным направлением деятельности компании является разработка программного обеспечения для усовершенствования среды Windows — создание легковесных приложений с возможностью применения тем и шкурок.

Продукция 
Список программного обеспечения, разработанного компанией:
 Aston shell — популярная оболочка-заменитель рабочего стола Windows.
 Aston2 Menu — замена главного меню Windows с дополнительными функциями.
 AltDesk — менеджер рабочих столов и задач для Windows.
 Aston Secure Desktop — защищённая оболочка Aston, с её помощью можно ограничить время работы за компьютером, а также доступ к приложениям, запретить редактировать системные настройки, установить пароль на вход в систему и многое другое.
 Bred 2/Bred 3 — легкие текстовые редакторы, альтернативные стандартному «Блокноту» Windows.
 StarBlaze — аркадная игра, космическая «стрелялка».

Ссылки 
 Официальный сайт Gladiators Software